

Pretendenci legitymistyczni 

Restauracja Burbonów (1814-1830)

Spadkobierca praw do tronu

Pretendenci – linia orleańska

Spadkobierca praw do tronu

Pretendenci z domu Bonaparte 

II Cesarstwo (1852-1870)

Spadkobierca praw do tronu

Spór o sukcesję 
Po rozwodzie Napoleona VII książę Napoleon Ludwik Hieronim Bonaparte (Napoleon VI) wydziedziczył go i ogłosił spadkobiercą praw do tronu, z pominięciem syna, swojego wnuka – Jana Krzysztofa. Legalność wydziedziczenia spowodowała powstanie rozbieżności wobec głowy rodu Bonaparte. Część monarchistów uważa więc Jana Krzysztofa za pretendenta do tronu jako Napoleona VII.

Zobacz też 
 władcy Francji
 legitymizm
 orleanizm
 bonapartyzm

!
Listy związane z historią